Guia kan syfta på:

Geografi

Italien 
4 Guia (ort i Italien), Veneto, Provincia di Treviso,

Portugal 
6 Guia (ort i Portugal, Faro, Albufeira, lat 37,13, long -8,30), 
7 Guia (freguesia i Portugal, Faro, Albufeira, lat 37,11, long -8,29), 
8 Guia (freguesia i Portugal, Leiria), Pombal,

Spanien 
9 Guia (ort i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar